АТ «Лубнига́з» — акціонерне товариство зі штаб-квартирою в місті Лубни, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу у місті Лубни та Лубенському районі Полтавської області.

Історія 
В 1965 році в структурі Лубенського міськкомунгоспу було організовано виробничо-експлуатаційну контору газового господарства. У листопаді того ж року до газової мережі приєднано місцевий завод «Комунар».

У грудні 1994 року згідно Наказу Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію підприємств» створено відкрите акціонерне товариство «Лубнигаз».

У 2011 році відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Лубнигаз» реорганізовано в публічне акціонерне товариство.

У 2018 році відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів змінено тип підприємства та перейменовано у Акціонерне товариство «Лубнигаз».

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Посилання 
 Офіційний сайт 
 ПАТ «Лубнигаз»  на офіційному сайті «Газ України»
 «Лубнигаз»: що відомо про компанію 

Підприємства Лубен
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1965